RBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rabaraba (Papua Nuova Guinea)